«Чудесница» — кинокомедия режиссёра Александра Медведкина 1936 года.

Сюжет 
Чтобы выиграть переходящее знамя колхозники сельхозартели «Белые Пески» приглашают для ворожбы над коровами колдунью Ульяну, и внучка председателя доярка Зинка чудесным образом добивается рекордных удоев…

В ролях 

 Зинаида Бокарёва — чудесница Зинка, колхозная девчонка, доярка
 Сергей Булаевский — Иван, пастух
 Елена Ибрагимова-Добржанская — Варвара
 Зиновий Сажин — Савва, участковый парикмахер
 В. Сметана-Толстова — Малютка, знатная доярка
 Леонид Алексеев — Матвей, председатель колхоза
 Иван Штраух — Николай Степанович, капитан
 Лев Иванов — нерасторопный брандмайор
 Мария Шленская — Ульяна, последняя колдунья
 Татьяна Барышева — телятница
 Инна Фёдорова — доярка
 В. Штраус — зубной врач
 Елена Ануфриева — доярка (нет в титрах)
 Павел Рожицкий — Чихающий (нет в титрах)
 Кирилл Гунн — прокурор (нет в титрах)

Съёмочная группа 
 Режиссёры: Александр Медведкин
 Сценаристы: Александр Медведкин
 Оператор: Игорь Гелейн
 Композитор: Лев Шварц
 Художник: И. Меден
 Звукорежиссёр: А. Свердлов

Видео 
В 1990-е годы фильм выпускался на видеокассетах кинообъединением «Крупный план».

Ссылки 
  
 Комедия в советском кино
 Образцов А. А. Европа — полуостров России : (сцены и соответствия) / Александр Образцов. — Санкт-Петербург : Алетейя Историческая книга, 2013. ISBN 9785914198760
 Кремлёвский кинотеатр : 1928—1953 : документы / Рур. ун-т (Бохум, ФРГ), Ин-т рус. и совет. культуры им. Ю. М. Лотмана, Федер. архив. агентство, Рос. гос. архив соц.-полит. истории; сост.: К. М. Андерсон (и др.) ред. Г. Л. Бондарева. — М. : РОССПЭН, 2005. стр 397. ISBN 5824305323
 История советского кино: 1917—1967 : в четырёх томах. Том 2. стр 282.

Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1936 года
Кинокомедии СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии 1936 года
Фильмы Александра Медведкина